Хортън може да се отнася за:

Места 
 Австралия
 Хортън, река в Австралия, щат Нови Южен Уелс;

 Канада
 Хортън, река в Канада;
 Хортън, град в Онтарио;

 Обединеното кралство
 Хортън, махала в Бъкингамшър;
 Хортън, село в Бъркшър;
 Хортън, село в Източен Дорсет;
 Хортън, село в Ланкашър;
 Хортън, село в Нортхамптъншър;
 Хортън, село в Стафордшър;
 Хортън, село в Съмърсет;
 Хортън, село в Южен Глостършър;

 САЩ
 Хортън, малък град в Алабама;
 Хортън, град в Канзас;

Други 
 Хортън, персонаж от книгите на Доктор Сюс;
 Хортън, анимационен филм от 2008 година.